Иван Зубарев:
 Зубарев, Иван Васильевич (1730—1757) — заговорщик и авантюрист.
 Зубарев, Иван Фёдорович (1908—1996) — Герой Советского Союза.